Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2023 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. 

Титул чемпіона захищає Клаксвік.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–18 тури

19–27 тури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2023
Фарерські острови
2023 у данському спорті